Sorte steht für:
 Sorte (Pflanze), Variante einer Pflanzenart 
 kleinste Einheit des Sortiments, d. h. des Warenangebots eines Handelsbetriebs

Siehe auch:
 Sorten, ausländische Banknoten und Münzen